Rhombostilbella är ett släkte av svampar. Rhombostilbella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhombostilbella